Jean Hébert ist der Name folgender Personen:

* Jean Hébert (Rennfahrer), französischer Autorennfahrer 
 Jean Hébert (Schachspieler) (* 1957), kanadischer Schachspieler